sostrato – in linguistica, una lingua non più parlata che ha influenzato quella da cui è stata soppiantata.
 sostrato – in filosofia, concetto introdotto da Aristotele

Persone 
 Sostrato di Chio – scultore greco antico
 Sostrato di Cnido – architetto greco antico, costruttore del Faro di Alessandria
 Sostrato di Pellene – atleta greco antico, vincitore della LXXX Olimpiade
 Sostrato – personaggio della commedia Dyskolos di Menandro

Pagine correlate 
 Substrato